Bourneov identitet (roman), roman Roberta Ludluma iz 1980.
 Bourneov identitet (1988), televizijska miniserija s Richardom Chamberlainom
 Bourneov identitet (2002), filmska adaptacija iz 2002. s Mattom Damonom